Amoklauf steht für:

 gewalttätiges Verhalten eines Täters im psychischen Extremzustand des Amok
 Amoklauf an einer Schule
 ein Lied der Punkband Mono für Alle!

Filme:
 Amoklauf (Film), ein Film von Uwe Boll (1994)
 Polizeiruf 110: Amoklauf, deutscher TV-Krimi (1988)
 Tatort: Amoklauf, deutscher TV-Krimi (1993)

Siehe auch:
 Amok (Begriffsklärung)
 Amokläufer